Liu Yuan peut désigner :
  (251-310), empereur
 Liu Yuan (homme politique) (1951-), fils de l'ancien président chinois Liu Shaoqi.
  (1960-), un musicien chinois.
  (1979-), un boxeur chinois.
  (1985-), une pongiste autrichienne d'origine chinoise.